Ivars Kalniņš – attore lettone
 Juris Kalniņš – cestista sovietico
 Gatis Kalniņš – calciatore lettone
 Pēteris Kalniņš – slittinista lettone